Favorinus d'Arles ou Fanus (80/90-150), un philosophe sceptique appartenant à la Nouvelle Académie.
 Le genre de nudibranche Favorinus